Jack Carter egy kitalált szereplő az amerikai sci-fi, dráma sorozatban, az Eurekában. Szerepét Colin Ferguson alakítja.

Jellemzők
Korábban rendőrbíró, jelenleg Eureka seriffje. Csak a munkájára koncentrál, ami hatással van egész életére. Ez okozta válását is.

Családja
Jack elvált. Van egy tinédzser lánya Zoe, aki dacol a törvénnyel, hogy nagyobb figyelmet kapjon. (Így kerültek Eurekába). Zoe beköltözik apja mellé a SARAH nevű intelligens házba.

Életkörülményei
Az első évad második epidzódjában (melynek címe: Many Happy Returns) beköltözik egy teljesen automatizált házba, melynek neve SARAH. Dr. Fargo kérte fel, aki a ház létrehozója. A ház egy női hangon kommunikál a ház tulajdonosával. Éppen ezért SARAH-nak vannak gúnyos visszavágásai. Ilyet láthattunk akkor, mikor kizárta Jack-et, azért mert értesítés nélkül lekéste a vacsorát.

Eureka